Арлисс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Арлисс, Джордж (10 апреля 1868, Лондон — 5 февраля 1946, там же) — британский актёр, сценарист, режиссёр и драматург.
 Арлисс, Димитра (23 октября 1932, Лорейн, Огайо, США — 26 января 2012, Вудленд-Хиллз, Калифорния, США) — американская кино- и телеактриса.